L'expression anglaise, Stars and Stripes, signifiant en français, « des étoiles et des bandes », peut désigner :

 Le Stars and Stripes pour le drapeau des États-Unis.
 Stars and Stripes,  le journal officiel des forces armées des États-Unis.
 Stars and Stripes, le nom d'une série de voiliers ayant participé à la Coupe de l'America.
 Stars and Stripes Vol. 1, le dernier album des Beach Boys.
 The Stars and Stripes Forever, la marche officielle des États-Unis d'Amérique, écrite par John Philip Sousa en 1897.